Avenida 28 de Julio puede referirse a:
 Avenida 28 de Julio, avenida de la ciudad de Lima, Perú.
 Avenida 28 de Julio o avenida Miraflores, avenida de la ciudad de Lima, Perú.
 Avenida 28 de Julio, avenida de la ciudad de Cusco, Perú.